Peter Morgan (autofabrikant), een Britse autofabrikant
Peter Morgan (scenarioschrijver), een Britse scenarioschrijver
Peter Morgan (advocaat), een Amerikaanse advocaat
Peter Morgan (schutter), Brits olympisch schutter